Китинг () — фамилия.

Известные носители:
 Китинг, Брайан (род. 1971) — американский астрофизик.
 Китинг, Генри (1926—2011) — английский писатель и критик.
 Китинг, Доминик (род. 1962) — британский актёр и режиссёр.
 Китинг, Дэн (1902—2007) — ирландский националист-республиканец, покровитель «Республиканской Шинн Фейн».
 Китинг, Кэрон (1962—2004) — английская журналистка и телеведущая.
 Китинг, Пол (род. 1944) — премьер-министр Австралии.
 Китинг, Ронан (род. 1977) — участник поп-группы Boyzone, популярный сольный исполнитель.
 Китинг, Тимоти (род. 1948) — американский военный деятель, адмирал ВМС США в отставке.
 Китинг, Том (1917—1984) — британский реставратор и изготовитель поддельных произведений искусства.
 Китинг, Чарльз (1941—2014) — британский актёр.
 Китинг, Шон (1889—1977) — ирландский художник.